Niedźwiada peut désigner :

Toponymie
en Pologne
Dans la voïvodie des Basses-Carpates :
Niedźwiada, un village
Dans la voïvodie de Łódź :
Niedźwiada, un village
dans la voïvodie de Lublin :
Niedźwiada, une gmina rurale du powiat de Lubartów ;
Niedźwiada, un village et siège de la gmina de même nom.
Dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
Niedźwiada, un village du powiat d'Ostróda.